«Утро Пятницы» — российское утреннее информационно-развлекательное шоу на телеканале «Пятница!». Лауреат премии ТЭФИ (2019) в номинации «Утренняя программа».

История
Впервые вышла в эфир 13 марта 2017 года. Основным контентом программы являются встречи со звёздными гостями, советы по здоровью, кулинарии, отношениям, отдыху и стилю жизни, а также обсуждению последних новостей.

В настоящий момент её ведущими являются Катя Бобкова, Диля Долинская, Настя Уколова, Лера Дергилёва, Маша Ивакова, Ида Галич.

В 2019 году шоу было удостоено награды ТЭФИ как лучшая утренняя программа России.

Ссылки
 Самая позитивная премьера телесезона — «Утро Пятницы»
 Победители ТЭФИ 2019
 Официальный сайт
 Телеведущие Ида Галич и Валерия Дергилева о шоу «Утро Пятницы». Вечерний Ургант.
 Валерия Дергилева: Я не готова раздеваться догола

Телепередачи телеканала «Пятница!»
Телепередачи, запущенные в 2017 году
Утренние телепрограммы
Лауреаты премии ТЭФИ